Fisher Homestead bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fisher Homestead (Lewes, Delaware), NRHP-ID: 80000941
 Fisher Homestead (Cloverport, Kentucky), NRHP-ID: 83002590